По состоянию на июнь 2017 года Республика Хорватия установила и поддерживает дипломатические отношения со 180 государствами — членами ООН, а также с наблюдателями при ООН:
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 
 

и частично-признанным государством:
 

Из государств — членов ООН Хорватия не имеет дипломатических отношений со следующими государствами:

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Внешняя политика Хорватии;
 Список дипломатических миссий Хорватии;
 Список дипломатических миссий в Хорватии.

Ссылки 
 МИД Хорватия. Список стран, с которыми Республика Хорватия установила дипломатические отношения
 МИД Хорватии. Посольства, постоянные представительства, дипломатические миссии, генеральные консульства и консульства Республики Хорватия за рубежом
 МИД Хорватии. Список телефонов и адресов дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Хорватия

Внешняя политика Хорватии
Дипломатия